ALMA (премия) — премия, присуждаемая латиноамериканским актёрам, режиссёрам, музыкантам и художникам (в кинематографе) за продвижение положительного образа латиноамериканца в данной индустрии.
 Atacama Large Millimeter Array — астрономическая обсерватория в Чили.

См. также